Tewksbury steht für:

 Tewksbury, eine Stadt in Middlesex County, Massachusetts, USA 

Tewksbury ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Tewksbury (* 1968), kanadischer Schwimmer
 Walter Tewksbury (1876–1968), US-amerikanischer Leichtathlet